44-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» проходил с 16 по 24 ноября 2018 года в городе Таллин (Эстония) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд.

В мужском турнире чемпионом стала (13-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали выиграла сборная Италии (это лишь вторая их медаль за все чемпионаты Европы, первой была также бронзовая медаль на ).

В женском турнире чемпионом стала (20-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали выиграла сборная Германии (за предыдущие 20 лет после 1998 года женская команда Германии на чемпионатах Европы лишь однажды выигрывала какую-либо медаль — они стали чемпионами на ).

По итогам турнира 7 сильнейших мужских команд квалифицировались для участия в ; 6 лучших женских команд (а также Дания как страна-хозяйка женского чемпионата мира) также напрямую квалифицировались для участия в . Дополнительно путёвки на квалификационный турнир для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2019 (), который состоится в городе Несби (Новая Зеландия) в январе 2019, получили две лучшие команды из группы A, не получившие прямую квалификацию, а также две лучшие команды из группы B (мужские команды: Нидерланды, Финляндия, Англия, Дания; женские команды: Чехия, Финляндия, Норвегия, Эстония).

Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Копенгаген (Дания) с 11 по 18 апреля 2018 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году участвовали в турнирах группы «В». Среди мужчин первые два места заняли команды Дании и Белоруссии, среди женщин — Словакии и Польши.

Официальный хештег чемпионата: #ECC2018 .

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение по итогам группового этапа)

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2019 переходят из группы A в группу B
Команды Германии, Норвегии и Швейцарии, набравшие одинаковое количество побед и в матчах между собой имеющие по одной победе, ранжированы на 4—6 места по показателям среднего значения тестового броска в дом (): 4-е место Германия (24,25 см), 5-е место Норвегия (24,84 см), 6-е место Швейцария (25,51 см).Команды Нидерландов и Финляндии, набравшие одинаковое количество побед, ранжированы на 8—9 места по результатам личной встречи.Men's Teams - Draw_Shot_Challenge.pdf

Сессия 1. 17 ноября, 09:00

Сессия 3. 17 ноября, 20:00

Сессия 5. 18 ноября, 14:00

Сессия 7. 19 ноября, 08:00

Сессия 9. 19 ноября, 16:00

Сессия 11. 20 ноября, 09:00

Сессия 13. 20 ноября, 19:00

Сессия 15. 21 ноября, 14:00

Сессия 17. 22 ноября, 09:00

Плей-офф 

{{2TeamBracket
| RD1 = Матч за 3-е место

| RD1-seed1= 4
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 6
| RD1-seed2= 3
| RD1-team2= | RD1-score2= 8
}}Полуфиналы. 22 ноября, 19:00Матч за 3-е место. 23 ноября, 19:00Финал. 24 ноября, 15:00

 Группа B 

 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф Матч 1 vs 2. 16 апреля, 9:00

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.Матч 3 vs 4. 16 апреля, 9:00

Победитель проходит в матч за 2-е место.Матч за 2-е место. 16 апреля, 14:30

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

 Классификация 

 Проходят в турнир группы B

 Женщины 

 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф Матч 1 vs 2. 16 апреля, 9:00

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.Матч 3 vs 4. 16 апреля, 9:00

Победитель проходит в матч за 2-е место.Матч за 2-е место.' 16 апреля, 14:30''

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

 Проходят в турнир группы B

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира групп «A» и «B»
 Официальная страница результатов турнира группы «С»
 Мужской турнир групп «A» и «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир групп «A» и «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2018 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Таллине
Спорт в Эстонии в 2018 году
Апрель 2018 года
Ноябрь 2018 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Эстонии